Jean Bart se poate referi la:
 Jean Bart (1651–1702), corsar francez
 Jean Bart (Eugeniu Botez, 1877–1933), scriitor român
 Jean Bart (1879/80–1955), scriitor american
 Jean-Bart, automobil francez
 mai multe nave maritime franceze

Vezi și